Bühlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bühlmann (1923–1994), Schweizer Tauchmediziner
 Cécile Bühlmann (* 1949), Schweizer Politikerin (GPS)

 Gaby Bühlmann (* 1964), Schweizer Sportschützin
 Gottlieb Rudolf Bühlmann (1818–1886), Schweizer Politiker
 Hans Bühlmann (* 1930), Schweizer Versicherungsmathematiker
 Heinz Bühlmann (1942–2004), Schweizer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Jan Bühlmann (* 1987), Schweizer Sänger, Model und Mister Schweiz 2010
 Joseph Bühlmann (1844–1921), deutsch-schweizerischer Architekt und Hochschullehrer an der Technischen Hochschule München
 Manfred Bühlmann (1885–1955), deutscher Architekt, Bauforscher und Hochschullehrer an der Technischen Hochschule München, Sohn von Joseph Bühlmann
 Max Bühlmann (* 1956), Schweizer Maler
 Otto Bühlmann (1875–1951), deutscher Chemiker und Entomologe; Sohn von Joseph Bühlmann
 Paul Bühlmann (1927–2000), Schweizer Volksschauspieler
 Peter Bühlmann (* 1965), Schweizer Mathematiker
 Sabrina Tanja Bühlmann (* 1984), Schweizer Multimediakünstlerin und Sängerin
 Sarah Spale-Bühlmann (* 1980), Schweizer Schauspielerin, siehe Sarah Spale
 Walbert Bühlmann (1916–2007), Schweizer Theologe